9. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 16–17 sierpnia 1929 w szwajcarskim mieście Zurychu. Były to drugie zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w 1923). Jedynie Belg Georges Ronsse w wyścigu ze startu wspólnego zawodowców zdołał obronić tytuł mistrza świata.

Kalendarium zawodów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1929 w kolarstwie
1929 w Szwajcarii
Kolarstwo w Szwajcarii
Sport w Zurychu